Puglisi peut désigner :
 Aldo Puglisi (1935-), acteur italien ;
 Catherine Puglisi (1953-), historienne de l'art américaine ;
 Giuseppe Puglisi (1937-1993), prêtre catholique italien ;
 Marcello Puglisi (1986-), pilote automobile italien.

Homonymie de patronyme italien